Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2012/2013 – 70. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy 2012/2013. Po raz 16. trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 17–20 sierpnia 2012 roku
 Runda 2: 30–31 października 2012 roku
 Runda 3: 18–19 grudnia 2012 roku
 Ćwierćfinał: 26–27 kutego 2013 roku
 Półfinał: 16–17 kwietnia 2013 roku
 Finał: 1 czerwca 2013 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 17–20 sierpnia 2012 roku.

|}

Druga runda 
Mecze zostały rozegrane 30 i 31 października 2012 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 18 i 19 grudnia 2012 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze zostały rozegrane 26 i 27 lutego 2013 roku.

Półfinały 
Mecze zostały rozegrane 16 i 17 kwietnia 2013 roku

Finał 

 Sędzia: Manuel Gräfe (Berlin)
 Asystenci:
 Guido Kleve
 Thorsten Schiffner
 Sędzia techniczny: Guido Winkmann
 Zawodnik meczu:  Philipp Lahm

Statystyki 
Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec 2012/2013 w bazie Worldfootball.net 
 Puchar Niemiec 2012/2013 w bazie Fussballdaten.de 

!
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Niemczech
2013 w Niemczech